„А“ Футболна група сезон 2012/13 е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните четири отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Етър 1924 (дебют в елита), Пирин (Гоце Делчев) (също дебют) и Ботев (Пловдив) (57 сезона в елита, завръщане след двегодишно отсъствие). Актуален шампион и носител на Купата на България е Лудогорец.

Информация

Класиране 

 На 16 май 2013 г. БФС отнема 3 точки от актива на Етър 1924 (Велико Търново) заради неявяване за мача му срещу Черноморец Бургас от XXVII кръг без уважителни причини.

Резултати 
 Информацията е обновена за последно след мачовете изиграни на 22 май 2013.

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори 
 Информацията е обновена за последно след мачовете изиграни на 22 май 2013.

Футболисти с хеттрик 
Хеттрик () във футбола е термин, който означава отбелязването на три гола от един играч в рамките на един мач.

Играч на кръга 

Следните играчи са избирани за най-добри в повече от един кръг:

Играчи на следните отбори са били избирани най-добри през кръга:

Посещаемост 
 Информацията е обновена за последно след мачовете изиграни на 22 май 2013. Посочената статистика е спорна поради липсата на точна информация от клубовете, както и липсата на данни за някои срещи.

  Точният брой на домакинските срещи на Ботев Пд пред публика е 13. Поради наказание на домакините, мачът от XX кръг Ботев Пд-Черно море е изигран на 6 април 2013 г. при закрити врата, а поради изваждане на Етър от „А“ група, мачът Ботев Пд-Етър от XXX кръг не се играе. При тези обстоятелства, средната посещаемост на Ботев Пд е 11 223 зрители на мач.

Изпадат 
 Ботев (Враца)
 Миньор (Перник)
 Монтана 1921 (Монтана)
 Етър 1924 (Велико Търново) – изваден от БФС след 26-и кръг

Влизат 
 Нефтохимик (Бургас)
 Любимец 2007

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 
 Българска професионална футболна лига (PFL.bg)
 A-PFG.com 
 Sportal.bg Статистика 
 Sportni.bg Статистика

Бележки 

А група